plaatsen in de Verenigde Staten
 McGregor (Florida)
 McGregor (Iowa)
 McGregor (Minnesota)
 McGregor (Texas)
 Mount McGregor

plaats in Zuid-Afrika:
 McGregor (Zuid-Afrika), een stadje in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap

personen
 Allan McGregor (1982), Schotse voetballer
 Bobby McGregor
 Conor McGregor (1988), Iers MMA-vechter
 Don McGregor, Amerikaanse acteur van comedy's
 Douglas McGregor (1906-1964), Amerikaans sociaalpsycholoog en managementhoogleraar
 Ewan McGregor (1971), Schots acteur
 Freddie McGregor (1956), Jamaicaanse zanger en muzikant
 Jamie McGregor
 Malcom McGregor (1910–1989), Amerikaanse historicus
 Mary McGregor
 Robbert McGregor
 Sir Arthur McGregor
 William McGregor (1846–1911), Schots voetbalfunctionaris

overige
McGregor Fashion Group, modehuis achter de merken Gaastra, Dimaggio en Adam Menswear
Wee McGregor, een historisch motorfietsmerk
 McGregor New York, een modemerk

Schotse achternaam